Hormisciopsis är ett släkte av svampar. Hormisciopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormisciopsis